Fawell ist der Familienname folgender Personen:

 Beverly Fawell (1930–2013), US-amerikanische Politikerin
 Harris W. Fawell (1929–2021), US-amerikanischer Politiker